3 miejscowości w Polsce
 Przypólsko – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno
 Przypólsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Osina